Qaravəlli – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Qaravəlli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Qaravəlli – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Qaravəlli – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian
 Qaravəlli – centro abitato del distretto di Zərdab, in Azerbaigian